Dison est une commune de Belgique.
 Le ruisseau de Dison est un cours d'eau de Belgique.